Devil’s Dyke ist der Name folgender Erdwerke in Großbritannien:

 Devil’s Dyke (Cambridgeshire), zwischen Reach und Woodditton
 Devil’s Dyke (Hertfordshire), bei Wheathampstead
 Devil’s Dyke (Sussex), bei Brighton and Hove